Куи́мби () — английская фамилия. Известные носители:

 Куимби, Гарриет (1875—1912) — одна из первых американских лётчиц.
 Куимби, Фред (1886—1965) — американский анимационный продюсер.

Примечания